Romandiet Rundt 2018 var den 72. udgave af cykelløbet Romandiet Rundt. Det schweiziske etapeløb var det 19. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 24. og 29. april 2018. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Primož Roglič fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Jesper Hansen kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018